Maria Antonia Adelheid van Bragança (Bronnbach, 28 november 1862 - Colmar-Berg, 14 mei 1959) was een Portugese infante uit het huis Bragança.

Levensloop
Maria Antonia was de jongste dochter van gewezen koning Michaël I van Portugal uit diens huwelijk met Adelheid van Löwenstein-Wertheim-Rosenberg.

Op 18 oktober 1884 werd ze in het Slot van Fischhorn, nabij het Oostenrijkse Zell am See, de tweede echtgenote van hertog Robert I van Parma (1848-1907). Uit het huwelijk werden maar liefst twaalf kinderen geboren, waaronder Zita van Bourbon-Parma, de echtgenote van keizer Karel I van Oostenrijk.

In 1907 werd Maria Antonia weduwe. Na de val van het Oostenrijkse keizerrijk in 1918 leefde ze in ballingschap bij haar dochter Zita. Na de uitbraak van de Tweede Wereldoorlog trok ze in 1940 met Zita en haar gezin naar Quebec in Canada, waar ze in bescheiden omstandigheden leefden. Na het einde van de oorlog vestigde Maria Antonia zich in het Kasteel van Berg, de residentie van haar schoondochter, groothertogin Charlotte van Luxemburg, waar ze in 1952 haar negentigste verjaardag vierde.

Maria Antonia stierf in mei 1959 op het Kasteel van Berg, op de gezegende leeftijd van 96 jaar. Ze werd bijgezet in de Slotkerk van Puchheim in Attnang-Puchheim.

Nakomelingen
 Maria-ter-Sneeuw Adelheid (1885-1959), zuster in de Abdij van Solesmes
 Sixtus (1886-1934), huwde in 1919 met Hedwige de la Rochefoucauld
 Xavier (1889-1977), huwde in 1927 met Marie Madeleine Yvonne de Bourbon-Busset
 Francisca (1890-1978), zuster in de Abdij van Solesmes
 Zita (1892-1989), huwde in 1911 met keizer Karel I van Oostenrijk
 Felix (1893-1970), huwde in 1916 met groothertogin Charlotte van Luxemburg
 René (1894-1962), huwde in 1921 met prinses Margaretha van Denemarken
 Maria Antonia (1895-1979), zuster in de Abdij van Solesmes
 Isabella (1898-1984)
 Lodewijk (1899-1967), huwde in 1939 met prinses Maria Francisca van Italië
 Henriette (1903-1987)
 Gaetano (1905-1958), huwde in 1931 met prinses Margaretha van Thurn und Taxis, van wie hij in 1955 scheidde

Huis Bragança
Braganca, M